Пло́щадь Дере́вни Универсиа́ды () — площадь в микрорайоне Деревня Универсиады Приволжского района Казани. Самая новая площадь в городе. В обиходе именуется как церемониальная площадь официальными лицами и в документах, и просто как площадь среди жителей Деревни.

Площадь четырёхугольной формы находится в середине Деревни между её центральным и южным осевыми проездами, проходящими с северо-востока на юго-запад.

Площадь была разбита в целом в 2011 году вместе со сдачей второй очереди (третьего кластера) Деревни, после чего предусмотрено дальнейшее благоустройство скамейками, декоративными фонарями, скульптурами, художественными инсталляциями и прочими малыми архитектурными формами.

Помимо проезжей части проездов по северо-западной и юго-восточной сторонам, площадь имеет в центре круглую площадку-клумбу, к которой от периферии ведут уложенные декоративными плитками аллеи-дорожки между газонов и других зелёных зон. На площадь выходят многоэтажные жилые здания единого стиля с трёх сторон, а также стадион Деревни с юго-восточной стороны. Рядом со стадионом находится крытый плавательный бассейн «Буревестник».

Площадь предусмотрена как место проведения церемоний, выступлений, праздников, митингов, собраний и прочих культурно-массовых мероприятий, а также как место прогулок и отдыха жителей Деревни.

Непосредственно у площади городской транспорт не проходит, она имеет транспортную доступность через проезды от входов огороженной Деревни.

Ссылки 
 Площадь Деревни Универсиады на wikimapia (вид со спутника) 

Приволжский район Казани
Деревни Универсиады
Деревня Универсиады (Казань)